Indiferencia puede referirse a:

 Indiferencia (sentimiento), ni inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado

 Indiferencia Religiosa Apateísmo, una postura religiosa caracterizada por la indiferencia hacia la hipotética existencia de dioses así como hacia el conocimiento que se puede tener al respecto.

 Conceptos matemáticos y físicos:
Tablas de indiferencia
Curvas de indiferencia

 Arte:
El indiferente, cuadro de Watteau, posiblemente relacionado con la Orden de los Indiferentes (ppOrdre des Indifférents), creada en 1738.